Giraumont, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Giraumont, commune française de l'Oise

Pour la courge, voir Giraumon.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France